Chalaca puede referirse a:

 Chalaca: gentilicio femenino de quien nace en el Callao.
 Chalaca (fútbol): acción utilizada en el fútbol para golpear la pelota con un salto de espaldas.
 Chalaca: Sobrenombre al entrenador y exjugador peruano César Gonzales.
 Chalaca: Canción del grupo Colombiano Velandia y la tigra, álbum SuperZencillo Velandia y La Tigra.
Chalaca: en Perú específicamente en Talara-Piura y no sabría en qué otros lugares más es una bolsa llena de hielo con sabor a frutas, conocido en Perú-Lima como marcianos.
Es también utilizada para los famosos carnavales, son llenadas de agua ya sea con tinte o sin y sirven para mojar a las personas